А́ллен () — округ в штате Индиана, США. Официально образован 1-го апреля 1824 года, получил своё название в честь американского военнослужащего . По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 355 329 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 709,454 км2, из которых 1 702,435 км2 — суша, и 7,019 км2, или 0,410 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 331 849 жителей в составе 128 745 домашних хозяйств и 86 259 семей. Плотность населения составляет 0,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 138 905 жилых строений, при плотности застройки около 82 строений на км2. Расовый состав населения: белые — 83,08 %, афроамериканцы — 11,31 %, коренные американцы (индейцы) — 0,36 %, азиаты — 1,40 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 2,02 %, представители двух или более рас — 1,79 %. Испаноязычные составляли 4,18 % населения независимо от расы.

В составе 34,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,53 человека, и средний размер семьи 3,11 человека.

Возрастной состав округа: 27,70 % моложе 18 лет, 9,40 % от 18 до 24, 30,00 % от 25 до 44, 21,50 % от 45 до 64 и 21,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 34 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 42 671 USD, на семью — 52 708 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 39 202 USD против 25 980 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 21 544 USD. Около 6,70 % семей и 9,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Аллен, штат Индиана
  Национальная ассоциация округов США
  Allen County Parks Department
  ARCH, Inc. (Allen County historic architecture preservation group)
  Fort Wayne/Allen County Convention and Visitors Bureau
  Fort Wayne–Allen County Economic Development Alliance

Округа Индианы